Состав сборных на чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 года. Максимально возможное количество хоккеистов: 25 полевых игрока и 3 вратаря. Минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратаря.

Состав на Чемпионат мира 2022 был объявлен 9 мая.

Состав на Чемпионат мира 2022 был объявлен  22 апреля.

Расширенный состав из 28 игроков был объявлен 5 мая 2022. 9 мая был объявлен окончательный состав.

Состав из 26 игроков на Чемпионат мира 2022 был объявлен 3 мая.

Состав из 28 игроков на Чемпионат мира 2022 был объявлен 4 мая. 11 мая был объявлен окончательный состав.

Расширенный состав из 32 игроков на Чемпионат мира 2022 был объявлен 2 мая. 11 мая был объявлен окончательный состав.

Состав на Чемпионат мира 2022 был объявлен 9 мая.

Состав из 26 игроков на Чемпионат мира 2022 был объявлен 22 апреля.

Состав на Чемпионат мира 2022 был объявлен 11 мая.

Расширенный состав из 27 игроков на Чемпионат мира 2022 был объявлен 7 мая. 9 мая был объявлен окончательный состав.

Состав из 24 игроков на Чемпионат мира 2022 был объявлен 4 мая.

Состав из 26 игроков на Чемпионат мира 2022 был объявлен 8 мая.

Расширенный состав из 27 игроков на Чемпионат мира 2022 был объявлен 4 мая. 9 мая был объявлен окончательный состав.

Состав на Чемпионат мира 2022 был объявлен 7 мая.

Расширенный состав из 26 игроков на Чемпионат мира 2022 был объявлен 6 мая. 9 мая был объявлен окончательный состав из 22 игроков.

Состав на Чемпионат мира 2022 был объявлен 11 мая.

Примечания 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2022